Ричард Тёрнер (), также с уменьшительными формами имени Рик Тёрнер () и Дик Тёрнер () — имя и фамилия ряда значимых персон:

  (1866—????) — британский футболист, член национальной сборной Уэльса (1891).
  (род. 1943) — американский мастер струнных инструментов, c 1988 — один из топ-менеджеров Gibson.
  (1941—1978) — южноафриканский философ и борец с политикой апартеида.*  (1927—1986) — американский политик и юрист, генеральный прокурор штата Айова (1968—1978)
  (род. 1959) — игрок американского футбола.
 Тёрнер, Ричард (британский политик, Блечингли) — член парламента Великобритании (1393) от округа Блечингли графства Суррей.
 Тёрнер, Ричард (британский политик, Рейгейт) — член парламента Великобритании от округа Рейгейт того же графства.
  (1882—1960) — британский футболист, чемпион Олимпийских игр 1900 года в составе сборной Великобритании.
  (род. 1968) — новозеландский регбист (член национальной сборной в 1992), спортивный комментатор и предприниматель.
 Тёрнер, Ричард Эдвард (род. 1954) — американский слепой мастер карточной манипуляции (признанный многими лучшим манипулятором в мире), актёр, мастер карате (5-й дан).